La palabra manicura puede referirse a:

 Manicura, persona que tiene por ocupación el cuidado y embellecimiento de las manos y, especialmente, las uñas. 
 Manicura, operación que consiste en el embellecimiento de las manos, especialmente, las uñas.
 Manicura francesa, un tipo de manicura.